Godofreu III de Baixa Lotaríngia, el Geperut, duc 1069-1076
 Godofreu III de Lovaina dit el Nen, comte 1142-1186
 Godofreu III de Verdun, II de Baixa Lotaríngia, dit el Barbut, comte 1025-1069, duc 1065-1069